Drosophila vulcana är en tvåvingeart som beskrevs av Hans Graber 1957.

Släktskap 
D. vulcana ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor. D. vulcana ingår tillsammans med Drosophila mylenae i artkomplexet Drosophila vulcana.

Kladogram över D. vulcana och närbesläktade arter

Utbredning 
Artens utbredningsområde är Kongo-Kinshasa, Uganda, Kenya, Tanzania och Zimbabwe.

Källor

Externa länkar 

Daggflugor
v
Insekter i etiopiska regionen